Die 5. Wasserball-Europameisterschaft der Männer wurde vom 6. bis zum 13. August 1938 in London (Großbritannien) ausgetragen. Insgesamt spielten sieben Mannschaften in einer Gruppe um die europäische Meisterschaft, in dieser Gruppe spielte jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft. Sieger des Turniers wurde Ungarn, mit sechs Siegen, keinem Unentschieden und keiner Niederlage. Die deutsche Auswahl belegte am Ende den 2. Platz. Gespielt wurde erstmals mit dem Wembley Empire Pool erstmals in einem Hallenbad.

Turnierteilnehmer

Finalrunde

Weblinks 
 Die Ergebnisse der Wasserball-EM auf der Website der Ligue Européenne de Natation

1938
Sportveranstaltung 1938
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Europameisterschaft 1938
Wembley Arena
Wassersport (England)